Spithridates ist der Name folgender Personen:

 Spithridates (Feldherr), persischer Magnat in Kleinasien
 Spithridates (Satrap), kleinasiatischer Satrap